Соревнования по стрельбе из армейского пистолета среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 1 августа. Приняли участие 20 спортсменов из четырёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований